Bernard Hagelsteen (1947), haut fonctionnaire français ;
 Marie-Dominique Hagelsteen (1948-2012), haute fonctionnaire française.